

Toponymie
 Kayan est un département du Burkina Faso et une ville de  même nom, chef-lieu de ce département.
 Kayan est aussi l'ancien nom de Tadian une municipalité des Philippines située dans la Mountain Province.

Population
 Les Kayan, aussi connus sous le nom de Padaung, sont un sous-groupe du peuple Karenni en Birmanie.
 Les Kayans sont une ethnie des régions centrales de l'ile de Bornéo.

Langues
 Le kayan, langue karen parlée par les Kayan ou Padaung en Birmanie.
 Les langues kayaniques, sous-groupe de langues austronésiennes, parlées parles Kayans à Bornéo.